Слоуп (, ) — многозначный термин.

Топоним 
 Слоп — округ в штате Северная Дакота, США.
 Слоуп — руины средневекового замка в Чехии.
  — деревня в Чехии в районе Ческа-Липа.
  — город в Чехии в Южно-Моравском крае.

Персоналии 
  (1953–2017) — чешский футболист.

См. также 
 Норт-Слоп (боро)
 Парк-Слоуп (Бруклин)